Uri peut désigner :
 Uri, un canton suisse ;
 Uri, une commune italienne de la province de Sassari ;
 Uri, le nom d'un des plus importants partis politiques sud-coréens ;
 Pierre Uri, économiste français du  ;
 Uri, une petite île située dans une baie de la côte Nord-Est de Malekula, au Vanuatu ;
 Uri, un bateau à aubes naviguant sur le lac des Quatre-Cantons, en Suisse ;
 Uri: The Surgical Strike, un film indien de Aditya Dhar sorti en 2019.

Le sigle URI peut faire référence à :
 un URI, de l'anglais Uniform Resource Identifier, un protocole mis en place pour le World Wide Web ;
 l'Union romani internationale ;
 University of Rhode Island, l'université de Rhode Island aux États-Unis.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme